Stupno steht für:

 Stupno (Sisak), Ortsteil von Sisak, Gespanschaft Sisak-Moslavina, Kroatien
 Stupno (Břasy), Ortsteil der Gemeinde Břasy, Okres Rokycany, Plzeňský kraj, Tschechien
 Stupno (Sdolbuniw), Dorf im Rajon Sdolbuniw, Oblast Riwne, Ukraine